William Cavendish (1552-1626), 1e graaf van Devonshire
William Cavendish (1590-1628), 2e graaf van Devonshire
William Cavendish (1640-1707), 1e hertog van Devonshire
William Cavendish (1720-1764), 4e hertog van Devonshire
William Cavendish (1748-1811), 5e hertog van Devonshire
William Cavendish (1808-1891), 7e hertog van Devonshire
William Cavendish-Bentinck, 3de hertog van Portland
William Cavendish (1592-1676), markies en 1e hertog van Newcastle upon Tyne